Plaatsen
 Burgess (Missouri), plaats in de Verenigde Staten
 Burgess Hill, civil parish in Engeland

 Personen
 Anthony Burgess (1917-1993), Engelsschrijver
 Burgess Meredith (1907-1997), Amerikaans acteur
 Charlotte Burgess (1987), Brits boogschutter
 Christian Burgess (1991), Brits voetballer
 Colin Burgess (1946), Australisch drummer
 Guy Burgess (1911-1963), Brits spion
 Ian Burgess (1930-2012), Brits autocoureur
 Melvin Burgess (1954), Brits schrijver
 Paul Burgess (atleet) (1979), Australisch atleet
 Paul Burgess (musicus) (1950), Brits drummer
 Shayne Burgess (1964), Engels darter

 Overig
 Burgess Shale, geologische formatie in Canada